

Irodalom
A másik Boleyn lány, Philippa Gregory brit író 2001-ben kiadott történelmi regénye

Filmművészet
A másik Boleyn lány (2003), a regény alapján készült brit tévéfilm
A másik Boleyn lány (2008), a regény alapján készült brit–amerikai mozifilm